Buprorus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Tord Tamerlan Teodor Thorell 1859. Buprorus ingår i familjen Buproridae. 

Buprorus är enda släktet i familjen Buproridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Buprorus